Ženská čtyřhra Championnats Banque Nationale de Granby 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do deblové soutěže granbyjského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2011–2021 byl turnaj součástí okruhu ITF. V sezónách 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Japonské obhájkyně titulu z roku 2019, Haruka Kadžiová s Džunri Namigataovou, neměly dostatečné žebříčkové postavení k účasti. 

Vítězkami se staly Britky Alicia Barnettová a Olivia Nichollsová, které ve finále zdolaly britsko-nizozemskou dvojici Harriet Dartováa Rosalie van der Hoeková. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak jednoznačným poměrem míčů [10–1]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly první tituly. Vylepšily tím  finálovou účast z Lyon Open 2022.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Championnats Banque Nationale de Granby 2022